Jobarteh ist der Familienname folgender Personen:
 Amadu Bansang Jobarteh († 2001), gambischer Musiker
 Dembo Jobarteh (1976–2008), gambischer Musiker
 Ebraima Jobarteh (1965–2021), gambischer Musiker, Künstlername Tata Dindin
 Jabou Jobarteh (* 1993), gambische Fußballspielerin
 Malamini Jobarteh († 2013), gambischer Musiker
 Sona Jobarteh (* 1983), gambische Musikerin